Mambay peut désigner :
 les Mambay, une population du Cameroun et du Tchad,
 le mambay, une langue de l'Adamaoua.